Leopold Andree je osebno ime več znanih Slovencev:

 Leopold Andree (1879) (1879—1952), matematik in fizik
 Leopold Andree (1910) (*1910), inženir elektrotehnike